Всеобщие выборы в Замбии проходили 18 ноября 1996 года для избрания президента и депутатов Национальной ассамблеи. Они были бойкотированы основной оппозиционной партией, Объединённой партией национальной независимости, вместе с пятью другими союзными партиями после изменений в Конституции, которые они не смогли отменить после судебного обжалования. Изменения наложили ограничение на два срока на пост президента, требовали, чтобы кандидаты в президенты родились от двух граждан Замбии по рождению или происхождению, а также требовали от кандидатов в Национальную ассамблею отказаться от своего поста вождя. ОПНН полагала, что эти изменения были специально нацелены на их давнего лидера Кеннета Каунда, родители которого были малавийцами и ранее Каунда занимал пост президента в течение 6 сроков с 1964 по 1991 год. Изменения также исключали вице-президента ОПНН, который был вождём. В результате выборов правящее Движение за многопартийную демократию одержало уверенную победу на обоих выборах, получив 131 из 150 избрираемых мест в Национальном собрании, а его кандидат Фредерик Чилуба  набрал 73% голосов на президентских выборах и вновь стал президентом.

Из примерно 4 500 000 избирателей, имеющих право голоса, только 2 267 382 миллиона зарегистрировались. Среди зарегистрированных избирателей явка составила 58%.

Результаты

Президентские выборы

Выборы в Национальную ассамблею

Примечания 

Замбия
Выборы в Замбии
1996 год в Замбии
Ноябрь 1996 года